Jinzhou kan syfta på:
Jinzhou – stad  på prefekturnivå i provinsen Liaoning, Kina
Jinzhou, Dalian – stadsdistrikt i Dalian, provinsen Liaoning, Kina
Jinzhou, Shijiazhuang – stad på häradsnivå i provinsen Hebei, Kina
Jinzhou (ort i Kina, lat 41,11, long 121,14)